Cláudia Marisa [da] Fonseca Mergulhão (Almada, Almada, 27 de Novembro de 1976) é uma ex-modelo portuguesa, finalista do The Look of the Year 1993.

Biografia
Nasceu às 16 horas, filha de João Delmar Pinto Mergulhão (Moimenta da Beira, Nagosa) e de sua mulher Arminda Maria [da] Fonseca Barata (Nova Sintra), residentes na Rua Dr. António Elvas, 57 - 3.º Drt.º no Feijó, na Cova da Piedade, em Almada, neta paterna de João Saraiva Mergulhão e de sua mulher Irene Pinto e neta materna de Armindo [da] Fonseca Barata e de sua mulher Laurinda Teresa (Brasil, dalguma ascendência Africana). O seu pai tinha e vendeu uma Quinta, junto doutra Quinta recuperada duns seus parentes com o Brasão dos Cabral, vindo dum casamento entre Mergulhões e Cabrais, numa aldeia chamada Nagosa, em Moimenta da Beira, sendo descendente do casal João Bernardo Pinto Cabral Mergulhão, de Moimenta da Beira, e sua mulher Leonarda Freire de Andrade Coutinho Bandeira, parente da mulher do 1.° Barão de Pombeiro de Riba Vizela, 17.° Senhor de Sezim.

Ex-modelo da agência Just Models, ela era modelo de passarela. Ela está atualmente aposentada. Ela é solteira e tem uma filha fora do casamento chamada Sophie. Atualmente reside em Miami.

Ligações externas
 Perfil no Star.pt

Naturais de Almada
Portugueses de ascendência africana
Portugueses de ascendência brasileira
Modelos de Portugal